Kiviuq – personaggio della mitologia inuit
Kiviuq – satellite naturale di Saturno